

Anno 
 305 o 305 a.C.

Codici 
 305 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Purple Mountain, nella Hainan Island station, nella Cina meridionale

Matematica 
 305 – numero